Плач Иеремии:

 Плач Иеремии — книга Ветхого Завета.
  — иудейский мидраш (толкование) на Плач Иеремии

Прочее
 «Плач Єремії» (с 1990) — украинская рок-группа.

Примечания